Brouwerij De Geest kan verwijzen naar twee verschillende voormalige brouwerijen.

 Brouwerij De Geest, in Moorsele
 Brouwerij De Gheest, ook bekend als Brouwerij Safir, in Aalst.